Позо ел Гарабато има више значења:

 Позо ел Гарабато (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Позо ел Гарабато (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику